Родзянко — Український шляхерський рід, що походить з Хорола.

 Родзянко Андрій Платонович (*15 грудня 1839 — рік смерті невідомий) — український піаніст
 Родзянко Аркадій Гаврилович (* близько 1793 — † 1846) — український дідич
 Родзянко Василь Іванович — родоначальник роду Родзянків на Хорольщині
 Родзянко Василь Степанович — (* 1727 — рік смерті невідомий) — військовий канцелярист (1755). Згодом миргородський полковий обозний, Хорольський повітовий предводитель дворянства
 Родзянко Гаврило Васильович (* 1754 — після 1803 рр.) — хорольський повітовий предводитель дворянства
 Родзянко Іван — полковник гадяцький (1749—1751)
 Родзянко Леонід Петрович (1876 — ?) — київський підприємець, колишній кавалерист, полковник, конезаводчик, домовласник.
 Родзянко Михайло Володимирович (* 1859 — † 1924) — громадсько-політичний діяч.
 Родзянко Олександр Павлович (* 1879 — † 1970) — представник української шляхти в Російській імперії, кадровий військовий, учасник Олімпійських ігор 1912 року.
 Родзянко Платон Гаврилович (* 1794 — † 1840) — український письменник.

Українські прізвища